Sho Hanai (Miyoshi, 10 de novembro de 1989) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no V-Varen Nagasaki.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do V-Varen Nagasaki